Houghton (Cúmbria) 
 Houghton (Iowa)
 Houghton (Michigan)
 Houghton (Nova York)
 Houghton Mifflin, empresa editorial dels Estats Units